Arghezi ist der Familienname folgender Personen:

 Mitzura Arghezi (1924–2015), rumänische Schauspielerin, Journalistin und Politikerin
 Tudor Arghezi (eigentlich: Ion N. Teodorescu; 1880–1967), rumänischer Dichter und Schriftsteller